La parola partitivo può riferirsi alle seguenti voci:

 Articolo partitivo;
 Caso partitivo:
 Complemento partitivo;
 Pronome partitivo (ne in italiano, en in francese).